Issa Diop (ur. 9 stycznia 1997 w Tuluzie) – francuski piłkarz pochodzenia senegalskiego, występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Fulham.

Złoty medalista Mistrzostw Europy U-19 2016, uczestnik Mistrzostw Świata U-20 2017.

Statystyki klubowe 
 (aktualne na 28 stycznia 2023)

Sukcesy

Francja U-19 
Mistrzostwa Europy U-19
  Mistrzostwo: 2016

Uwagi

Bibliografia 
  na oficjalnej stronie Fédération Française de Football 
 
 

Francuscy piłkarze
Francuzi pochodzenia senegalskiego
Piłkarze Toulouse FC
Piłkarze West Ham United F.C.
Piłkarze Fulham F.C.
Ludzie urodzeni w Tuluzie
Urodzeni w 1997